

Geografia

Germania 
 Langenbruck – frazione di Reichertshofen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Langenbruck – ex comune ora frazione di Vilseck, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Langenbruck – antico nome tedesco di Dlouhý Most, comune nel distretto di Liberec (Liberec)

Svizzera 
 Langenbruck – comune nel distretto di Waldenburg (Canton Basilea Campagna)